Adobe Creative Suite of kortweg Adobe CS was een softwarepakket van Adobe Systems. Dit pakket bevatte grafische software, videobewerkingssoftware en webdevelopmentsoftware. De programma's waren beschikbaar voor Windows en Mac OS X.

Adobe CS is voor het eerst uitgebracht in 2001. Adobe Creative Suite 6 kwam uit in 2012.

Op 6 mei 2013 kondigde Adobe aan dat er geen nieuwe versies van Creative Suite zouden uitkomen en dat toekomstige versies van de software uitsluitend beschikbaar kwamen via Creative Cloud.

Lijst met programma's 
De Creative Suite bevatte de volgende programma's:

Creative Suite 6 Edities 
Er zijn 4 verschillende edities van CS6 en een online editie.

 Design Standard
 Design en Web Premium
 Production Premium
 Master Collection
 Creative Cloud (Online)

Overzicht CS6 Edities 

 Adobe Flash Catalyst, Adobe Contribute, Adobe OnLocation, Adobe Device Central and Adobe Dynamic Link, zijn uit de Creative Suite gehaald.
 Adobe Encore is een onderdeel van Adobe Premiere Pro.
 Adobe InCopy is ook een onderdeel van CS6, maar is ook nu enkel apart te bestellen bij Adobe, net zoals bij CS5.

Creative Suite 5 Edities 
Er zijn wat veranderingen ten opzichte van CS4, hieronder een overzicht.

* = Premiere Pro CS5 en After Effects CS5 draaien alleen op 64-bits besturingssystemen, Windows XP Professional x64 wordt niet ondersteund.
** = CS Live is het eerste jaar gratis en daarna kost het een klein bedrag per maand.

De Web Standaard editie wordt niet meer uitgebracht in de CS5 reeks, waarom is onbekend.
Version Cue is ook uit CS5 gehaald, hiermee kon men bijvoorbeeld meta-data veranderen.
Adobe Encore en Adobe OnLocation zijn nu gebundeld met Premiere Pro, Production Premium CS5 en de CS5 Master Collection en worden niet meer apart uitgebracht.
Adobe InCopy is wel een onderdeel van CS5, maar zit in geen enkele editie. Het kan wel apart besteld worden.

Creative Suite 4 Edities 
De vierde versie van de Creative Suite (CS4) bestaat uit 6 edities, waarbij de Design en Web editie weer onderverdeeld zijn in Standard en Premium:

Externe link 
 Adobe Creative Suite

Creative Suite Adobe
Grafische software
Grafische vormgeving